W Polsce
 Łobzowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Łobzowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. bartoszyckim, w gminie Sępopol
 Łobzowo – gromada